«Звезда-2005» — российский женский футбольный клуб из Перми. Основан 15 июня 2005 года. Участник чемпионата России по футболу среди женских команд Высшей лиги.

История 

В 2005 году в Российском Футбольном Союзе была зарегистрирована пермская женская футбольная команда «Звезда-2005». 15 июня 2005 года состоялась первая тренировка будущей команды «Звезда-2005», в количестве 25 человек. Основу команды составили преподаватели и студенты ПГСХА и ПГТУ, а также учителя физической культуры школ города.

В сезоне 2006 года «Звезда-2005» стала выступать в трёх турнирах: в первенстве России, Кубке России, и чемпионате Пермского края. Выход в Премьер-лигу — такую цель ставило руководство клуба на сезон 2005/06. Заняв по итогам сезона второе место, пермячки получили право представлять Западный Урал в элите женского российского футбола.

В 2007 году был приглашен новый главный тренер Александр Григорян. Перед ним была поставлена цель по итогам сезона занять призовое место. В команду так же было приглашено несколько основных игроков национальных сборных России и Украины. Команда сделала «золотой дубль»: выиграла чемпионат и Кубок России. Победа в чемпионате России позволила пермскому клубу представлять Россию в Кубке УЕФА. По итогам 2007 года «Звезда-2005» заняла первое место по посещаемости домашних матчей среди российских женских футбольных команд.

В 2008 году в активе клуба — досрочная победа в чемпионате России. Команда вышла в полуфинал, а позже, в 2009 году — и в финал Кубка УЕФА. В финале соперником «Звезды-2005» стала команда  из Германии. Первый финальный матч, прошедший на казанском стадионе «Центральный» 16 мая, завершился со счетом 6:0 в пользу немецких футболисток. Ответный матч 22 мая в Германии завершился ничьей 1:1.

В 2010 году «Звезда-2005» заняла третье место в чемпионате России. В марте пермячки провели 2 матча четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2010/11. Соперником был французский «Олимпик Лион». В первой игре 17 марта команды не выявили победителя: 0:0, во втором матче француженки оказались сильнее 1:0.

В 2012 году был выигран Кубок России. В сезоне 2011/12 команда не смогла выполнить поставленных задач, заняв 4 место в турнирной таблице. По решению руководства клуба практически весь основной состав команды был распущен.

К сезону 2012/13 руководство клуба сделало ставку на молодых футболисток. Основным костяком команды стали пермские футболистки из дублирующего состава, были приглашены спортсменки из Саратовской и Омской области из команд 1 дивизиона. Команда вошла в четверку лидеров чемпионата России и выиграла Кубок России.

В 2013 году команда завоевала серебро чемпионата и получила путёвку в Лигу чемпионов. В 2014 году «Звезда-2005» досрочно стала чемпионом России. В 2015 году команда снова выиграла чемпионат России и снова сыграла в еврокубках.

В сезоне 2014 За 17 туров чемпионата команда набрала 37 очков, сыграв 12 победных игр и потерпела 4 поражения. Лучшим бомбардиром сезона по версии РФС и департамента женского футбола признана Дарья Апанащенко.

Золото Чемпионата России-2015 года стало пятым. В сезоне 2015 года «Звезда» оформила «золотой дубль», который стал для клуба вторым после сезона — 2007.

В межсезонье команду покинули несколько игроков и её наставник Горан Алексич, пост главного тренера заняла капитан Елена Суслова. В чемпионате в последнем матче и команда взяла серебряные медали. В битве за кубок страны, начиная с 1/4 финала и во всех последующих стадиях «Звезда-2005» крупно обыграла всех соперников. В финале была обыграна «Кубаночка» 5:2.

В предпоследнем туре чемпионата-2017 команда одолела принципиального соперника ЦСКА и обеспечила себе досрочную победу в чемпионате.

После сезона 2017 года команде ни разу не удалось подняться выше третей строчки в турнирной таблице, в сезоне 2022 команда провела свой худший сезон в истории, заняв только 6-е место.

Выступления в еврокубках

В 2008 году «Звезда-2005» впервые приняла участие в Кубке УЕФА. Пройдя отборочный этап, вошла в четверку лучших команд Европы. До полуфинала дошла без поражений и без ничьих. В трех играх первого отборочного раунда «Звездочки» забили 17 безответных мячей, а во втором отборочном раунде выиграли у трехкратного обладателя Кубка УЕФА — немецкого клуба «Франкфурт». Соперником по финальному двухматчевому поединку стал немецкий клуб «Дуйсбург-2001». Первый финальный матч, прошедший на казанском стадионе «Центральный» 16 мая 2009 года, завершился крупной победой немецких футболисток 0:6. Ответный матч 22 мая в Германии, пермячки завершили ничьей 1:1.

За финальным поединком Кубка УЕФА «Дуйсбург-2001» — «Звезда-2005» на «MSV Арене» наблюдало 28112 зрителей, что стало новым рекордом турнира в 2009 г. В 2010 году команда получила право стартовать с 1/16 финала, в котором был обыгран кипрский «Аполлон» с общим счетом 4:2. В 1/8 финала была обыграна команда «Роа» 1:1 и 4:0. В 1/4 финала французский «Лион» победил 0:0, 1:0. В сезоне 2014/15 в Лиге чемпионов в 1/8 финала «Звезда-2005» проиграла «Линчёпингу» 0:4, 3:0. В сезоне 2015/16 в соперники второй раз подряд выпал исландский «Стьярнан» — общий счет матчей 6:2. В 1/8 команда уступила чешской «Славии». В сезоне 2016/17 на первом этапе плей-офф в матчах с «Манчестер Сити» общий счёт 0:6. В сезоне 2017/18 — проигрыш «Монпелье». В сезоне 2018-19 в 1/16 финала проигрыш норвежскому клубу ЛСК Квиннер.

Достижения 
 Чемпион России (6): 2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017
 Обладатель Кубка России (7): 2007, 2011/12, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
 Финалист Кубка УЕФА (1): 2008/09
 Дублирующий состав
 3-е место в первом дивизионе: 2020

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Елена Суслова — главный тренер
  Максим Чадов — тренер вратарей

Главные тренеры 
  Сергей Чебанов (2005)
  Александр Григорян (2007 — май 2009)
  Станислав Харитонов (май — октябрь 2009, и. о.)
  Шек Борковски (октябрь 2009 — июль 2010)
  Наталья Зинченко (июль 2010 — июнь 2011, ноябрь 2011 — 2012)
  Звонко Радич (июнь — ноябрь 2011)
  Сергей Чеснакас (2012—2013)
  Горан Алексич (2013—2015)
  Максим Чадов (2016, и. о.)
  Елена Суслова (с 2016)

Статистика выступлений в чемпионате и Кубке России

Статистика выступлений в еврокубках

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 https://zvezda2005.ru/
 Страница команды ВКонтакте
 Страница команды на сайте womenfootball.ru
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Перми
ФК «Звезда-2005»